Het ATP-toernooi van Istanboel 2015 (met de officiële naam TEB BNP Paribas Istanbul) vond plaats van 20 tot en met 26 april 2015. Er werd gespeeld op gravelbanen van de Koza World of Sports facility in Istanboel.
Het enkelspel werd gewonnen door Roger Federer. Hij versloeg in de finale Pablo Cuevas met 6–3 en 7–6. Het dubbelspel werd gewonnen door Radu Albot en Dušan Lajović. Zij versloegen in de finale Robert Lindstedt en Jürgen Melzer met 6–4 en 7–6.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
  Officiële website
  Enkelspel
  Dubbelspel

Istanboel
2015